Frickenhaus ist der Name folgender Orte:
 Frickenhaus (Wuppertal), ein Ortsteil der Stadt Wuppertal in Nordrhein-Westfalen

Frickenhaus ist der Familienname folgender Personen:
  August Frickenhaus (1882–1925), deutscher klassischer Archäologe